Saint-Bresson (Gard)
 Saint-Bresson (Haute-Saône)